Cesare Balbi di Robecco (1854-1939) – pittore italiano
 Giovanni Balbi di Robecco (1883-1964) – calciatore e tennista italiano